Rocky Branch ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rocky Branch (Louisiana)
 Rocky Branch (Tennessee)
 Rocky Branch (Texas)

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Rocky Branch (Saco River), New Hampshire